Sebastian Tyrała (Racibórz, 22 de fevereiro de 1988) é um futebolista polonês. Estreou sua carreira como meio-campo no FSV Mainz 05 II.

Futebolistas da Polônia
Futebolistas do Borussia Dortmund
Futebolistas do SpVgg Greuther Fürth
Futebolistas do FC Rot-Weiß Erfurt
Futebolistas do 1. FSV Mainz 05 II
Jogadores da Seleção Polonesa de Futebol